Йорда () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Йорда, Рафа (род. 1984) — испанский футболист, игрок грузинской команды «Динамо» (Тбилиси).
 Санс-и-Йорда, Пётр (1680—1747) — святой Римско-Католической Церкви, мученик, член монашеского ордена доминиканцев, епископ епархии Фучжоу, миссионер.